Borja Fernández puede referirse a:

 Borja Fernández Fernández (1981- ), un futbolista español.
 Borja Fernández Fernández (1995- ), un futbolista español.